Cyrenoidoidea est une super-famille de mollusques bivalves.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Cyrenoididae H. Adams & A. Adams, 1857 (1853)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Veneroida